Бжезинский () — польская фамилия. Известные носители:

 Бжезинский, Валерьян Людомирович (1894—1985) — советский военный деятель, судостроитель.
  (род. 1947) — польский учёный-психолог, действительный член Польской академии наук.
 Бжезинский, Збигнев (1928—2017) — американский политолог, социолог и государственный деятель.
 Бжезинский, Марк (род. 1965) — американский дипломат.

См. также 
 Бжезинский повят
 Березинский
 Брежезинский